«Такси́ 4» () — французский комедийный боевик 2007 года, снятый режиссёром Жераром Кравчиком по сценарию Люка Бессона. В главных ролях снялись Сами Насери, Фредерик Дифенталь, Бернар Фарси, Эмма Виклунд. Премьера фильма состоялась во Франции .

Сюжет 
В прологе фильма группа захвата под руководством комиссара Жибера успешно проводит задержание «террориста» в гостинице, где остановился известный футболист Джибриль Сиссе, которого купил футбольный клуб «Марсель». Жибер и Эмильен сопровождают Сиссе на матч, но полицейский кортеж попадает в очередную аварию. До начала игры остаётся несколько минут, и тогда на помощь приходит Даниэль, который доставляет футболиста за семь минут прямо на футбольное поле.

Проходит время. Даниэль и Эмильен проводят время со своими сыновьями, Лео и Максимом, на футбольном стадионе. Тут неожиданно Эмильена вызывают в комиссариат. Только что в Марсель доставили опасного во всей Европе преступника, бельгийца Альбера ван ден Боша. Задача полиции — принять преступника, допросить его, а затем отправить в Конго. Полиция Марселя с ужасом, но справляется: сначала они опоздали на приём преступника, который содержался в клетке, потом чуть не потеряли его, но, в конце концов, доставили в полицейский участок.

Тем временем один из сообщников ван ден Боша Серж проникает в полицейский участок и заходит в кабинет Жибера с целью зайти в базу данных и сфальсифицировать информацию о своём боссе. В кабинет заходят Максим и Лео, которых привёз в участок Даниэль. Они хотели поиграть на компьютере и искали кабинет с самой последней моделью. Выясняется, что дети разбираются в технологиях не хуже взрослых, и они сами того не зная помогают Сержу подделать базу данных. Позже появляется Жибер и принимает Сержа за учителя информатики, которому пришлось проводить импровизированный урок.

Эмильен, Ален, вооружённый транквилизаторным пистолетом, и Жибер пытаются провести процедуру допроса преступника, содержащегося в специальном костюме и лишённого по этой причине возможности нормально говорить. Из страха полицейские отказываются раздевать бельгийца. На специальной доске преступник пишет мелом слово «пи-пи», намекая на то, что он хочет в туалет. Жибер насмехается над этим, ведь его сотни раз проводили таким образом преступники и оказывались на свободе. Эмильен обнаруживает в костюме систему, благодаря которой преступник сможет справить нужду. В туалете он приводит её в действие. Когда же Эмильен возвратился, Ален чуть было не выстрелил в него от испуга. Раздосадованный этим Жибер начинает учить Алена обращаться с оружием, в результате чего сам стреляет себе в ногу и теряет сознание. Оставшиеся Эмильен и Ален проводят допрос вдвоём, как вдруг они обнаруживают, что костюм преступника сильно разбух: в него натекло огромное количество воды из-за того, что Эмильен перепутал шланги, подключив к воде тот, который надо было опустить в туалет. Пришлось снимать костюм и приводить едва не утонувшего преступника в чувства. Очнувшийся ван ден Бош заявил, на самом деле его зовут Фенимор Эжен Требуле, что он атташе посольства Бельгии и был похищен людьми ван ден Боша. Полицейские сначала не поверили, но в базе данных на странице ван ден Боша они видят фотографию другого человека. Они также проверили информацию про Фенимора Требуле, где обнаружилось, что действительно есть такой атташе. Эмильен звонит в посольство по указанному номеру телефона, который принадлежит сообщникам бельгийца. Те подтвердили ложные показания ван ден Боша. Эмильен, решив, что в руках у полиции невинный человек, освобождает бельгийца, который покидает участок на такси Даниэля. Пришедший в себя Жибер, узнав обо всём этом, увольняет Эмильена.

Даниэль всё это время вынужден был присматривать за ребёнком Эмильена, который пришёл за ним только глубокой ночью. Эмильен рассказывает Даниэлю о своих проблемах. Чтобы вернуть себе работу, он задумывает вернуть бельгийца обратно в тюрьму. Даниэль говорит, что помнит, куда отвёз бельгийца. Друзья выдвигаются к его логову. Между тем, после провала Жибера с бельгийцем под прикрытием работает Петра. Утром она участвует в ограблении банка Монако, где работает брат-близнец Фенимора Эдуар Требуле. До этого загримированный в старика бельгиец меняется с ним одеждами и грабит банк. Эмильен вызывает подкрепление, в результате чего в руках полиции оказывается Эдуар.

Фенимор спокойно покидает банк и берёт себе в пользование роскошную виллу одного колумбийского мафиози. Уединившись, Петра сообщает о своём местоположении и вызывает подкрепление. Эмильен пытается проникнуть в особняк, но по неосторожности попадает в руки бандитов, которые доставляют его бельгийцу, готового поцеловать соблазнённую им Петру. За это вторжение Фенимор собирается расстрелять Эмильена, но Петра спасает мужа, вынужденно устроив с ним драку, а затем позволив взять её в заложницы. Тут появляется подкрепление, в котором участвует Жибер. Прыгнув на неисправном трамплине через забор, он неудачно приземляется на поднос с кокаином. В особняке Фенимор устраивает перестрелку с полицейскими, как вдруг появился Жибер, который под действием кокаина, вооружившись двумя пулемётами, начинает обстрел всей виллы. Спасаясь, Фенимор угождает прямо в багажник Даниэля. Эмильен и Петра тоже уезжают в его машине. Наутро бельгийца арестовывают уже без возможности сбежать повторно.

Фильм кончается тем, как Даниэль и Эмильен вместе со своими сыновьями посетили футбольный матч, на котором Жибер, находящийся в гиперактивном состоянии после кокаина, устроил для футболистов целый мастер-класс.

В ролях

Критика 
Фильм получил смешанные оценки от зрителей и критиков. На Rotten Tomatoes рейтинг у фильма 42%

Саундтрек 
 Black Eyed Peas — Pump It
 Sniper — Quoi Qu’il Arrive
 Kery James feat. Anissa Stili — Symphonie d’Amour
 Melissa feat. Akhenaton — Avec Tout Mon Amour
 J-Mi Sissoko feat. Lino — Ghetto
 Bakar — Etre un Homme
 Shym — Victoire (remix)
 El Matador — Génération Taxi
 Tunisiano — Rien à Foutre
 Saïan Supa Crew — Mets les Gaz
 K-Reen feat. Ol Kainry — Anticonformiste
 Medine — Les Contraires
 Mafia K’1 Fry — On Vous Gêne…
 Melissa et Khaled — Benthi
 Taïro et Diams — Qui on Appelle??
 Sir Samuel — Frérot
 Akil — Nahreg Alik
 Sinik — Ennemi d'État
 Nessbeal feat. K-Reen — Légende d’Hiver
 Rimk feat. Gimenez.E — Hommage
 L.I.M, Larsen et Boulox — Taximan
 Grodash — Ennemi public
 Kalash L’Afro (Berreta) — Retour à La Base

Сиквел 
12 апреля 2018 года состоялся выход пятой части франшизы. Главные роли исполнили другие актёры: Франк Гастамбид (он же режиссёр и сценарист) и Малик Бенталха, также вновь сыграли Эдуар Мотнаут (Ален) и Бернар Фарси (Жибер, экс-комиссар, мэр).

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы Люка Бессона
Фильмы Жерара Кравчика
Кинокомедии Франции
Кинокомедии 2007 года
Фильмы-боевики Франции
Фильмы-квадриквелы
Фильмы Франции 2007 года
Фильмы EuropaCorp
Фильмы о полицейских
Комедийные фильмы о полицейских
Бадди-муви